Facius ist der Familienname folgender Personen: 
 Adolf Facius (1803–1872), deutscher evangelischer Diakon, Pädagoge und Heraldiker
 Angelica Bellonata Facius (1806–1887), deutsche Stein- und Stempelschneiderin
 Bartholomaeus Facius (* um 1400–1457), italienischer Humanist und Astrologe, siehe Bartolomeo Facio
 Friedrich Facius (1907–1983), deutscher Archivar und Bibliothekar
 Friedrich Wilhelm Facius (1764–1843), deutscher Stein- und Stempelschneider 
 Gernot Facius (* 1942), deutscher Journalist
 Johann Friedrich Facius (1750–1825), deutscher Pädagoge und Altphilologe
 Rudolph Facius (1861–1921), deutscher Unternehmer und Politiker
 Siegfried Facius (1915–1968), deutscher Tischtennisspieler (DDR)
 Walter Facius (1896–1990), deutscher Manager, Gründer der Zeitschrift Fono Forum

Siehe auch:
 Johann Faccius (1698–1775), deutscher evangelischer Theologe, Philosoph und Philologe